Ryuya Yamanaka est un boxeur japonais né le  à Sakai.

Carrière 
Passé professionnel en 2012, il devient champion du monde des poids pailles WBO le  en battant aux points son compatriote Tatsuya Fukuhara. Le , il conserve son titre en battant Moises Calleros mais le perd le  après une défaite aux points face à Vic Saludar.

Référence

Lien externe 
 

Boxeur japonais
Champion du monde de boxe WBO
Naissance en avril 1995
Naissance à Sakai